|-
|(93001)||2000 RD84|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,099|| align=right|5,85|| align=right|3,633||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93002)||2000 RN85|| align=right|16,9|| align=right|2,425|| align=right|0,190|| align=right|2,28|| align=right|3,775||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93003)||2000 RY85|| align=right|14,8|| align=right|2,592|| align=right|0,069|| align=right|8,31|| align=right|4,172||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93004)||2000 RB86|| align=right|14,1|| align=right|2,555|| align=right|0,109|| align=right|13,50|| align=right|4,082||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93005)||2000 RG86|| align=right|15,5|| align=right|2,537|| align=right|0,082|| align=right|2,65|| align=right|4,039||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93006)||2000 RH86|| align=right|16,2|| align=right|2,482|| align=right|0,115|| align=right|3,19|| align=right|3,911||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93007)||2000 RN86|| align=right|14,3|| align=right|2,581|| align=right|0,147|| align=right|6,20|| align=right|4,146||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93008)||2000 RR86|| align=right|14,2|| align=right|2,677|| align=right|0,182|| align=right|13,13|| align=right|4,379||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93009)||2000 RA87|| align=right|15,0|| align=right|2,422|| align=right|0,122|| align=right|1,74|| align=right|3,769||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93010)||2000 RD87|| align=right|15,4|| align=right|2,563|| align=right|0,058|| align=right|5,71|| align=right|4,102||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93011)||2000 RL87|| align=right|16,8|| align=right|2,516|| align=right|0,168|| align=right|2,84|| align=right|3,989||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93012)||2000 RZ87|| align=right|15,4|| align=right|2,399|| align=right|0,060|| align=right|5,70|| align=right|3,715||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93013)||2000 RG89|| align=right|15,0|| align=right|2,635|| align=right|0,049|| align=right|13,95|| align=right|4,276||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93014)||2000 RY90|| align=right|15,4|| align=right|2,627|| align=right|0,191|| align=right|12,30|| align=right|4,257||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93015)||2000 RY91|| align=right|15,8|| align=right|2,476|| align=right|0,144|| align=right|6,38|| align=right|3,895||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93016)||2000 RA92|| align=right|16,2|| align=right|2,443|| align=right|0,123|| align=right|5,83|| align=right|3,818||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93017)||2000 RK92|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,177|| align=right|14,23|| align=right|4,180||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93018)||2000 RT92|| align=right|15,5|| align=right|2,388|| align=right|0,078|| align=right|6,98|| align=right|3,689||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93019)||2000 RE94|| align=right|14,8|| align=right|2,640|| align=right|0,187|| align=right|2,96|| align=right|4,289||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93020)||2000 RY94|| align=right|14,3|| align=right|2,625|| align=right|0,092|| align=right|5,03|| align=right|4,251||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93021)||2000 RG95|| align=right|14,8|| align=right|2,608|| align=right|0,153|| align=right|4,24|| align=right|4,212||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93022)||2000 RM95|| align=right|15,6|| align=right|2,546|| align=right|0,183|| align=right|3,22|| align=right|4,061||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93023)||2000 RP95|| align=right|15,2|| align=right|2,469|| align=right|0,188|| align=right|3,55|| align=right|3,879||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93024)||2000 RX95|| align=right|15,5|| align=right|2,610|| align=right|0,156|| align=right|4,23|| align=right|4,216||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93025)||2000 RD96|| align=right|16,3|| align=right|2,431|| align=right|0,176|| align=right|6,63|| align=right|3,790||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93026)||2000 RT96|| align=right|14,4|| align=right|2,665|| align=right|0,223|| align=right|12,05|| align=right|4,351||MBA||4. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93027)||2000 RA97|| align=right|15,3|| align=right|2,531|| align=right|0,231|| align=right|15,06|| align=right|4,026||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93028)||2000 RF98|| align=right|13,3|| align=right|2,521|| align=right|0,049|| align=right|13,35|| align=right|4,002||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93029)||2000 RU98|| align=right|14,7|| align=right|2,568|| align=right|0,119|| align=right|12,95|| align=right|4,115||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93030)||2000 RC99|| align=right|14,4|| align=right|2,582|| align=right|0,095|| align=right|13,19|| align=right|4,148||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93031)||2000 RH100|| align=right|15,5|| align=right|2,439|| align=right|0,223|| align=right|10,31|| align=right|3,808||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93032)||2000 RG101|| align=right|13,8|| align=right|2,595|| align=right|0,093|| align=right|15,33|| align=right|4,179||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93033)||2000 RK102|| align=right|14,6|| align=right|2,651|| align=right|0,129|| align=right|11,45|| align=right|4,316||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93034)||2000 RN102|| align=right|14,5|| align=right|2,650|| align=right|0,063|| align=right|21,37|| align=right|4,314||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(93035)||2000 RR103|| align=right|13,9|| align=right|2,610|| align=right|0,122|| align=right|11,15|| align=right|4,216||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93036)||2000 RW103|| align=right|15,5|| align=right|2,662|| align=right|0,185|| align=right|13,88|| align=right|4,343||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93037)||2000 RF104|| align=right|14,3|| align=right|2,665|| align=right|0,129|| align=right|12,17|| align=right|4,349||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93038)||2000 RL104|| align=right|14,2|| align=right|2,295|| align=right|0,289|| align=right|21,89|| align=right|3,477||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93039)||2000 RL106|| align=right|14,8|| align=right|2,699|| align=right|0,074|| align=right|13,73|| align=right|4,433||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93040)||2000 SG|| align=right|13,5|| align=right|2,445|| align=right|0,374|| align=right|20,42|| align=right|3,823||MBA||18. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93041)||2000 SU2|| align=right|14,5|| align=right|2,385|| align=right|0,286|| align=right|22,22|| align=right|3,682||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93042)||2000 SD4|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,170|| align=right|3,09|| align=right|3,689||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93043)||2000 SF4|| align=right|14,0|| align=right|2,602|| align=right|0,075|| align=right|15,36|| align=right|4,197||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93044)||2000 SE6|| align=right|15,5|| align=right|2,634|| align=right|0,157|| align=right|16,62|| align=right|4,274||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93045)||2000 SF6|| align=right|13,9|| align=right|2,579|| align=right|0,137|| align=right|14,85|| align=right|4,140||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93046)||2000 SM6|| align=right|14,8|| align=right|2,531|| align=right|0,179|| align=right|15,81|| align=right|4,025||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93047)||2000 ST6|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,095|| align=right|5,67|| align=right|3,594||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93048)||2000 SB7|| align=right|15,0|| align=right|2,437|| align=right|0,228|| align=right|23,19|| align=right|3,804||MBA||22. září 2000||Reedy Creek||R. H. McNaught
|-
|(93049)||2000 SL8|| align=right|15,1|| align=right|2,530|| align=right|0,156|| align=right|4,10|| align=right|4,024||MBA||19. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93050)||2000 SM8|| align=right|16,7|| align=right|2,461|| align=right|0,228|| align=right|10,01|| align=right|3,860||MBA||19. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93051)||2000 SP8|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,110|| align=right|5,91|| align=right|4,129||MBA||22. září 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(93052)||2000 SH9|| align=right|14,2|| align=right|2,638|| align=right|0,150|| align=right|33,15|| align=right|4,283||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93053)||2000 SR12|| align=right|14,9|| align=right|2,435|| align=right|0,097|| align=right|7,08|| align=right|3,800||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93054)||2000 SW12|| align=right|16,0|| align=right|2,277|| align=right|0,154|| align=right|4,65|| align=right|3,436||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93055)||2000 SY12|| align=right|15,5|| align=right|2,365|| align=right|0,185|| align=right|3,20|| align=right|3,636||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93056)||2000 SC13|| align=right|15,6|| align=right|2,549|| align=right|0,173|| align=right|13,20|| align=right|4,070||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93057)||2000 SE14|| align=right|14,7|| align=right|2,516|| align=right|0,191|| align=right|12,18|| align=right|3,991||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93058)||2000 SL14|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,226|| align=right|11,08|| align=right|3,701||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93059)||2000 SO16|| align=right|15,4|| align=right|2,393|| align=right|0,196|| align=right|9,76|| align=right|3,702||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93060)||2000 SW20|| align=right|15,5|| align=right|2,640|| align=right|0,141|| align=right|14,68|| align=right|4,288||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93061) Barbagallo||2000 SX20|| align=right|16,2|| align=right|2,577|| align=right|0,124|| align=right|10,31|| align=right|4,135||MBA||23. září 2000||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(93062)||2000 SF22|| align=right|16,3|| align=right|2,374|| align=right|0,191|| align=right|5,67|| align=right|3,657||MBA||19. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93063)||2000 SJ22|| align=right|16,3|| align=right|2,480|| align=right|0,093|| align=right|5,36|| align=right|3,904||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93064)||2000 SN22|| align=right|16,1|| align=right|2,545|| align=right|0,185|| align=right|4,63|| align=right|4,061||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93065)||2000 ST22|| align=right|15,0|| align=right|2,430|| align=right|0,096|| align=right|6,39|| align=right|3,787||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93066)||2000 SU22|| align=right|15,7|| align=right|2,658|| align=right|0,124|| align=right|2,59|| align=right|4,332||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(93067)||2000 SB23|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,198|| align=right|0,60|| align=right|3,764||MBA||25. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(93068)||2000 SR24|| align=right|14,4|| align=right|2,632|| align=right|0,067|| align=right|11,11|| align=right|4,269||MBA||26. září 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(93069)||2000 SX24|| align=right|15,3|| align=right|2,570|| align=right|0,163|| align=right|5,32|| align=right|4,120||MBA||26. září 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(93070)||2000 SE25|| align=right|13,4|| align=right|2,425|| align=right|0,105|| align=right|13,95|| align=right|3,776||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93071)||2000 SD26|| align=right|14,9|| align=right|2,531|| align=right|0,156|| align=right|11,69|| align=right|4,027||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93072)||2000 SU26|| align=right|15,3|| align=right|2,415|| align=right|0,107|| align=right|5,84|| align=right|3,751||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93073)||2000 SO27|| align=right|15,1|| align=right|2,665|| align=right|0,197|| align=right|3,86|| align=right|4,350||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93074)||2000 SR27|| align=right|16,3|| align=right|2,456|| align=right|0,137|| align=right|5,79|| align=right|3,847||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93075)||2000 SE28|| align=right|14,1|| align=right|2,737|| align=right|0,173|| align=right|16,10|| align=right|4,528||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93076)||2000 SF28|| align=right|15,7|| align=right|2,558|| align=right|0,138|| align=right|8,03|| align=right|4,090||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93077)||2000 SM28|| align=right|15,0|| align=right|2,630|| align=right|0,123|| align=right|10,72|| align=right|4,264||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93078)||2000 SW28|| align=right|15,0|| align=right|2,439|| align=right|0,209|| align=right|10,62|| align=right|3,807||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93079)||2000 SX28|| align=right|14,7|| align=right|2,671|| align=right|0,046|| align=right|13,70|| align=right|4,365||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93080)||2000 SK29|| align=right|15,5|| align=right|2,558|| align=right|0,155|| align=right|6,62|| align=right|4,091||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93081)||2000 SP29|| align=right|15,4|| align=right|2,310|| align=right|0,162|| align=right|2,59|| align=right|3,510||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93082)||2000 SL32|| align=right|15,6|| align=right|2,393|| align=right|0,214|| align=right|6,73|| align=right|3,702||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93083)||2000 SC33|| align=right|15,7|| align=right|2,560|| align=right|0,153|| align=right|5,95|| align=right|4,096||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93084)||2000 SD34|| align=right|14,3|| align=right|2,638|| align=right|0,113|| align=right|9,11|| align=right|4,283||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93085)||2000 SE35|| align=right|16,0|| align=right|2,514|| align=right|0,044|| align=right|3,92|| align=right|3,986||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93086)||2000 SU35|| align=right|15,3|| align=right|2,565|| align=right|0,146|| align=right|2,64|| align=right|4,107||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93087)||2000 SK36|| align=right|14,9|| align=right|2,720|| align=right|0,120|| align=right|9,05|| align=right|4,484||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93088)||2000 SO36|| align=right|14,8|| align=right|2,457|| align=right|0,220|| align=right|4,89|| align=right|3,851||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93089)||2000 SX36|| align=right|16,2|| align=right|2,439|| align=right|0,177|| align=right|5,26|| align=right|3,809||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93090)||2000 SF37|| align=right|16,0|| align=right|2,525|| align=right|0,110|| align=right|6,51|| align=right|4,012||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93091)||2000 SG38|| align=right|15,6|| align=right|2,434|| align=right|0,144|| align=right|5,72|| align=right|3,797||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93092)||2000 SN38|| align=right|16,4|| align=right|2,438|| align=right|0,203|| align=right|2,68|| align=right|3,807||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93093)||2000 SB39|| align=right|14,7|| align=right|2,668|| align=right|0,199|| align=right|10,11|| align=right|4,357||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93094)||2000 SF39|| align=right|14,7|| align=right|2,472|| align=right|0,085|| align=right|7,06|| align=right|3,885||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93095)||2000 SL39|| align=right|15,9|| align=right|2,621|| align=right|0,118|| align=right|7,55|| align=right|4,244||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93096)||2000 SN39|| align=right|14,6|| align=right|2,557|| align=right|0,149|| align=right|6,18|| align=right|4,089||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93097)||2000 SP39|| align=right|16,1|| align=right|2,641|| align=right|0,243|| align=right|6,17|| align=right|4,292||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93098)||2000 ST39|| align=right|15,6|| align=right|2,559|| align=right|0,125|| align=right|5,08|| align=right|4,094||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93099)||2000 SY39|| align=right|15,8|| align=right|2,585|| align=right|0,151|| align=right|6,45|| align=right|4,154||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93100)||2000 SV41|| align=right|15,5|| align=right|2,678|| align=right|0,055|| align=right|5,13|| align=right|4,382||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93101)||2000 SU42|| align=right|15,1|| align=right|2,464|| align=right|0,234|| align=right|8,62|| align=right|3,868||MBA||26. září 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(93102) Leroy||2000 ST43|| align=right|14,7|| align=right|2,336|| align=right|0,138|| align=right|7,42|| align=right|3,571||MBA||27. září 2000||Saint-Clotilde||R. Chassagne; C. Demeautis
|-
|(93103)||2000 SA44|| align=right|15,0|| align=right|2,662|| align=right|0,045|| align=right|22,10|| align=right|4,343||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93104)||2000 SK45|| align=right|15,1|| align=right|2,577|| align=right|0,133|| align=right|14,07|| align=right|4,137||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93105)||2000 SB47|| align=right|15,1|| align=right|2,581|| align=right|0,235|| align=right|10,51|| align=right|4,145||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93106)||2000 ST47|| align=right|14,2|| align=right|2,677|| align=right|0,222|| align=right|14,17|| align=right|4,380||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93107)||2000 SA49|| align=right|15,3|| align=right|2,359|| align=right|0,108|| align=right|6,24|| align=right|3,622||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93108)||2000 SA50|| align=right|15,1|| align=right|2,568|| align=right|0,156|| align=right|4,20|| align=right|4,114||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93109)||2000 SN52|| align=right|14,6|| align=right|2,597|| align=right|0,040|| align=right|21,72|| align=right|4,185||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93110)||2000 SA54|| align=right|16,0|| align=right|2,597|| align=right|0,188|| align=right|3,94|| align=right|4,184||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93111)||2000 SJ55|| align=right|15,4|| align=right|2,578|| align=right|0,084|| align=right|5,55|| align=right|4,139||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93112)||2000 SP56|| align=right|16,1|| align=right|2,647|| align=right|0,075|| align=right|2,18|| align=right|4,306||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93113)||2000 SZ56|| align=right|15,6|| align=right|2,681|| align=right|0,066|| align=right|1,51|| align=right|4,390||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93114)||2000 SE58|| align=right|15,5|| align=right|2,515|| align=right|0,073|| align=right|1,96|| align=right|3,988||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93115)||2000 SJ58|| align=right|16,0|| align=right|2,470|| align=right|0,059|| align=right|2,23|| align=right|3,880||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93116)||2000 SL58|| align=right|15,6|| align=right|2,433|| align=right|0,090|| align=right|1,21|| align=right|3,794||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93117)||2000 SM58|| align=right|15,8|| align=right|2,542|| align=right|0,164|| align=right|1,01|| align=right|4,051||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93118)||2000 SY58|| align=right|15,3|| align=right|2,333|| align=right|0,160|| align=right|1,83|| align=right|3,562||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93119)||2000 SJ59|| align=right|16,2|| align=right|2,559|| align=right|0,086|| align=right|2,46|| align=right|4,093||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93120)||2000 SK59|| align=right|15,1|| align=right|2,659|| align=right|0,174|| align=right|10,80|| align=right|4,334||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93121)||2000 SY59|| align=right|15,8|| align=right|2,657|| align=right|0,095|| align=right|2,85|| align=right|4,330||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93122)||2000 SB61|| align=right|16,2|| align=right|2,606|| align=right|0,013|| align=right|2,77|| align=right|4,206||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93123)||2000 SK61|| align=right|15,7|| align=right|2,413|| align=right|0,191|| align=right|3,24|| align=right|3,748||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93124)||2000 SU61|| align=right|15,5|| align=right|2,403|| align=right|0,142|| align=right|1,30|| align=right|3,724||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93125)||2000 SJ62|| align=right|15,6|| align=right|2,375|| align=right|0,084|| align=right|6,70|| align=right|3,660||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93126)||2000 SY62|| align=right|15,8|| align=right|2,556|| align=right|0,059|| align=right|1,51|| align=right|4,087||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93127)||2000 SW63|| align=right|16,7|| align=right|2,594|| align=right|0,234|| align=right|0,88|| align=right|4,177||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93128)||2000 SN64|| align=right|15,6|| align=right|2,571|| align=right|0,090|| align=right|2,02|| align=right|4,122||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93129)||2000 ST65|| align=right|15,2|| align=right|2,429|| align=right|0,149|| align=right|3,04|| align=right|3,785||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93130)||2000 SZ65|| align=right|15,2|| align=right|2,512|| align=right|0,065|| align=right|5,47|| align=right|3,982||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93131)||2000 SV67|| align=right|15,9|| align=right|2,559|| align=right|0,132|| align=right|1,94|| align=right|4,093||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93132)||2000 SJ69|| align=right|15,7|| align=right|2,422|| align=right|0,144|| align=right|7,17|| align=right|3,768||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93133)||2000 SS69|| align=right|15,8|| align=right|2,422|| align=right|0,185|| align=right|7,47|| align=right|3,768||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93134)||2000 SB70|| align=right|15,3|| align=right|2,638|| align=right|0,032|| align=right|4,11|| align=right|4,284||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93135)||2000 SX70|| align=right|14,5|| align=right|2,594|| align=right|0,067|| align=right|3,50|| align=right|4,177||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93136)||2000 SZ70|| align=right|16,3|| align=right|2,570|| align=right|0,154|| align=right|4,29|| align=right|4,120||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93137)||2000 SC71|| align=right|15,6|| align=right|2,536|| align=right|0,093|| align=right|3,16|| align=right|4,038||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93138)||2000 SK71|| align=right|15,7|| align=right|2,669|| align=right|0,119|| align=right|15,23|| align=right|4,361||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93139)||2000 SZ71|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,129|| align=right|12,34|| align=right|4,227||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93140)||2000 SC72|| align=right|15,7|| align=right|2,635|| align=right|0,191|| align=right|4,58|| align=right|4,277||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93141)||2000 SY72|| align=right|15,9|| align=right|2,548|| align=right|0,194|| align=right|2,83|| align=right|4,067||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93142)||2000 SE73|| align=right|16,2|| align=right|2,477|| align=right|0,117|| align=right|7,71|| align=right|3,898||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93143)||2000 SE75|| align=right|15,9|| align=right|2,578|| align=right|0,189|| align=right|4,19|| align=right|4,139||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93144)||2000 SM78|| align=right|15,7|| align=right|2,656|| align=right|0,080|| align=right|2,88|| align=right|4,329||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93145)||2000 SS78|| align=right|16,4|| align=right|2,545|| align=right|0,141|| align=right|0,49|| align=right|4,060||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93146)||2000 SU78|| align=right|15,8|| align=right|2,570|| align=right|0,191|| align=right|3,61|| align=right|4,120||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93147)||2000 SA80|| align=right|15,2|| align=right|2,622|| align=right|0,100|| align=right|3,87|| align=right|4,246||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93148)||2000 SC80|| align=right|15,3|| align=right|2,652|| align=right|0,059|| align=right|4,64|| align=right|4,318||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93149)||2000 SM80|| align=right|16,3|| align=right|2,529|| align=right|0,167|| align=right|3,74|| align=right|4,021||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93150)||2000 SC81|| align=right|15,4|| align=right|2,539|| align=right|0,027|| align=right|3,38|| align=right|4,046||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93151)||2000 SD82|| align=right|15,8|| align=right|2,557|| align=right|0,182|| align=right|12,36|| align=right|4,089||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93152)||2000 ST83|| align=right|15,1|| align=right|2,549|| align=right|0,135|| align=right|1,24|| align=right|4,070||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93153)||2000 SF84|| align=right|14,9|| align=right|2,650|| align=right|0,109|| align=right|1,57|| align=right|4,312||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93154)||2000 SK84|| align=right|15,5|| align=right|2,687|| align=right|0,187|| align=right|2,75|| align=right|4,403||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93155)||2000 SX84|| align=right|15,5|| align=right|2,561|| align=right|0,230|| align=right|6,14|| align=right|4,099||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93156)||2000 SB85|| align=right|14,8|| align=right|2,482|| align=right|0,072|| align=right|4,77|| align=right|3,910||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93157)||2000 SD85|| align=right|14,4|| align=right|2,593|| align=right|0,189|| align=right|5,12|| align=right|4,176||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93158)||2000 SK85|| align=right|15,0|| align=right|2,454|| align=right|0,161|| align=right|5,75|| align=right|3,844||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93159)||2000 SZ86|| align=right|14,8|| align=right|2,419|| align=right|0,152|| align=right|7,68|| align=right|3,761||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93160)||2000 SU87|| align=right|16,2|| align=right|2,590|| align=right|0,248|| align=right|6,69|| align=right|4,167||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93161)||2000 SX87|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,095|| align=right|13,18|| align=right|4,191||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93162)||2000 SJ88|| align=right|14,1|| align=right|2,655|| align=right|0,138|| align=right|14,14|| align=right|4,326||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93163)||2000 SC89|| align=right|14,8|| align=right|2,574|| align=right|0,145|| align=right|14,06|| align=right|4,130||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93164)||2000 SR89|| align=right|15,4|| align=right|2,557|| align=right|0,094|| align=right|1,77|| align=right|4,087||MBA||29. září 2000||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(93165)||2000 SE93|| align=right|14,7|| align=right|2,701|| align=right|0,155|| align=right|12,72|| align=right|4,437||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93166)||2000 SF95|| align=right|15,1|| align=right|2,413|| align=right|0,219|| align=right|9,70|| align=right|3,748||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93167)||2000 SS95|| align=right|15,6|| align=right|2,406|| align=right|0,118|| align=right|6,03|| align=right|3,732||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93168)||2000 SZ96|| align=right|15,1|| align=right|2,411|| align=right|0,148|| align=right|6,88|| align=right|3,742||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93169)||2000 SC98|| align=right|16,3|| align=right|2,553|| align=right|0,180|| align=right|3,26|| align=right|4,078||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93170)||2000 SS98|| align=right|14,9|| align=right|2,384|| align=right|0,086|| align=right|3,26|| align=right|3,680||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93171)||2000 SJ99|| align=right|15,7|| align=right|2,580|| align=right|0,098|| align=right|13,67|| align=right|4,143||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93172)||2000 SQ100|| align=right|15,7|| align=right|2,674|| align=right|0,161|| align=right|10,67|| align=right|4,373||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93173)||2000 SQ101|| align=right|15,5|| align=right|2,435|| align=right|0,174|| align=right|7,49|| align=right|3,799||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93174)||2000 SY101|| align=right|14,3|| align=right|2,642|| align=right|0,033|| align=right|14,63|| align=right|4,294||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93175)||2000 SL102|| align=right|15,8|| align=right|2,578|| align=right|0,077|| align=right|2,53|| align=right|4,138||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93176)||2000 SA103|| align=right|15,6|| align=right|2,469|| align=right|0,124|| align=right|7,84|| align=right|3,878||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93177)||2000 SP103|| align=right|15,5|| align=right|2,426|| align=right|0,199|| align=right|3,33|| align=right|3,779||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93178)||2000 SW103|| align=right|15,3|| align=right|2,372|| align=right|0,070|| align=right|6,65|| align=right|3,652||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93179)||2000 SH104|| align=right|15,3|| align=right|2,628|| align=right|0,036|| align=right|4,61|| align=right|4,260||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93180)||2000 SS104|| align=right|15,9|| align=right|2,637|| align=right|0,170|| align=right|11,81|| align=right|4,282||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93181)||2000 ST104|| align=right|15,5|| align=right|2,608|| align=right|0,169|| align=right|13,50|| align=right|4,211||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93182)||2000 SB105|| align=right|14,6|| align=right|2,564|| align=right|0,132|| align=right|3,59|| align=right|4,106||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93183)||2000 SC106|| align=right|15,5|| align=right|2,658|| align=right|0,101|| align=right|3,44|| align=right|4,332||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93184)||2000 SV107|| align=right|16,6|| align=right|2,527|| align=right|0,179|| align=right|12,23|| align=right|4,017||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93185)||2000 SH108|| align=right|15,4|| align=right|2,605|| align=right|0,062|| align=right|1,64|| align=right|4,203||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93186)||2000 SR108|| align=right|15,7|| align=right|2,570|| align=right|0,177|| align=right|2,04|| align=right|4,120||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93187)||2000 SV109|| align=right|14,5|| align=right|2,703|| align=right|0,076|| align=right|13,73|| align=right|4,443||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93188)||2000 SF110|| align=right|16,1|| align=right|2,529|| align=right|0,256|| align=right|2,69|| align=right|4,022||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93189)||2000 SZ110|| align=right|15,0|| align=right|2,631|| align=right|0,167|| align=right|9,82|| align=right|4,267||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93190)||2000 SN111|| align=right|15,6|| align=right|2,533|| align=right|0,085|| align=right|9,69|| align=right|4,032||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93191)||2000 SO111|| align=right|14,6|| align=right|2,394|| align=right|0,140|| align=right|2,27|| align=right|3,704||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93192)||2000 SV111|| align=right|16,4|| align=right|2,577|| align=right|0,172|| align=right|4,71|| align=right|4,136||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93193)||2000 SC112|| align=right|15,4|| align=right|2,665|| align=right|0,095|| align=right|8,68|| align=right|4,349||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93194)||2000 SD112|| align=right|15,3|| align=right|2,440|| align=right|0,141|| align=right|2,44|| align=right|3,810||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93195)||2000 SV112|| align=right|15,8|| align=right|2,633|| align=right|0,144|| align=right|9,29|| align=right|4,272||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93196)||2000 SU113|| align=right|15,8|| align=right|2,418|| align=right|0,220|| align=right|1,97|| align=right|3,760||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93197)||2000 SO114|| align=right|15,5|| align=right|2,616|| align=right|0,089|| align=right|14,18|| align=right|4,231||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93198)||2000 ST114|| align=right|14,6|| align=right|2,544|| align=right|0,084|| align=right|9,79|| align=right|4,058||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93199)||2000 SF115|| align=right|14,3|| align=right|2,603|| align=right|0,096|| align=right|12,57|| align=right|4,199||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93200)||2000 SS115|| align=right|15,1|| align=right|2,593|| align=right|0,164|| align=right|14,64|| align=right|4,174||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93201)||2000 SZ115|| align=right|15,9|| align=right|2,596|| align=right|0,239|| align=right|13,88|| align=right|4,183||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93202)||2000 SU116|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,224|| align=right|5,44|| align=right|4,103||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93203)||2000 SN118|| align=right|15,5|| align=right|2,624|| align=right|0,193|| align=right|5,37|| align=right|4,249||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93204)||2000 SQ118|| align=right|15,7|| align=right|2,551|| align=right|0,185|| align=right|2,90|| align=right|4,073||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93205)||2000 ST119|| align=right|16,2|| align=right|2,523|| align=right|0,173|| align=right|5,00|| align=right|4,007||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93206)||2000 SS122|| align=right|15,9|| align=right|2,671|| align=right|0,114|| align=right|2,99|| align=right|4,365||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93207)||2000 SY122|| align=right|15,5|| align=right|2,644|| align=right|0,087|| align=right|3,62|| align=right|4,299||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93208)||2000 SQ123|| align=right|14,9|| align=right|2,721|| align=right|0,109|| align=right|5,15|| align=right|4,489||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93209)||2000 SL125|| align=right|15,4|| align=right|2,485|| align=right|0,159|| align=right|7,36|| align=right|3,916||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93210)||2000 SS126|| align=right|15,6|| align=right|2,712|| align=right|0,036|| align=right|5,23|| align=right|4,466||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93211)||2000 SU126|| align=right|15,4|| align=right|2,693|| align=right|0,030|| align=right|5,84|| align=right|4,417||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93212)||2000 SA127|| align=right|14,9|| align=right|2,754|| align=right|0,212|| align=right|9,78|| align=right|4,570||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93213)||2000 SA128|| align=right|13,6|| align=right|3,172|| align=right|0,168|| align=right|19,15|| align=right|5,647||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93214)||2000 SB128|| align=right|15,2|| align=right|2,437|| align=right|0,086|| align=right|8,67|| align=right|3,804||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93215)||2000 SL128|| align=right|15,7|| align=right|2,613|| align=right|0,193|| align=right|5,66|| align=right|4,223||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93216)||2000 ST128|| align=right|15,8|| align=right|2,686|| align=right|0,067|| align=right|8,41|| align=right|4,400||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93217)||2000 SR130|| align=right|15,2|| align=right|2,551|| align=right|0,212|| align=right|11,08|| align=right|4,073||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93218)||2000 SJ131|| align=right|15,3|| align=right|2,618|| align=right|0,132|| align=right|11,74|| align=right|4,235||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93219)||2000 SG133|| align=right|14,7|| align=right|2,586|| align=right|0,091|| align=right|11,19|| align=right|4,157||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93220)||2000 SA135|| align=right|15,0|| align=right|2,666|| align=right|0,152|| align=right|11,76|| align=right|4,353||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93221)||2000 SE140|| align=right|13,7|| align=right|2,759|| align=right|0,210|| align=right|17,22|| align=right|4,582||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93222)||2000 SL140|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,210|| align=right|2,98|| align=right|4,071||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93223)||2000 SC141|| align=right|15,0|| align=right|2,605|| align=right|0,098|| align=right|7,55|| align=right|4,204||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93224)||2000 SR141|| align=right|16,4|| align=right|2,470|| align=right|0,156|| align=right|5,71|| align=right|3,882||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93225)||2000 SE142|| align=right|14,7|| align=right|2,652|| align=right|0,158|| align=right|10,98|| align=right|4,319||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93226)||2000 SJ142|| align=right|15,3|| align=right|2,559|| align=right|0,161|| align=right|8,50|| align=right|4,092||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93227)||2000 SU142|| align=right|15,3|| align=right|2,583|| align=right|0,202|| align=right|12,81|| align=right|4,151||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93228)||2000 SH144|| align=right|15,4|| align=right|2,521|| align=right|0,030|| align=right|4,41|| align=right|4,002||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93229)||2000 SJ144|| align=right|14,9|| align=right|2,542|| align=right|0,088|| align=right|2,21|| align=right|4,052||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93230)||2000 SW144|| align=right|15,4|| align=right|2,603|| align=right|0,078|| align=right|2,10|| align=right|4,199||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93231)||2000 SK146|| align=right|15,9|| align=right|2,588|| align=right|0,253|| align=right|3,98|| align=right|4,164||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93232)||2000 SE147|| align=right|15,3|| align=right|2,650|| align=right|0,100|| align=right|3,01|| align=right|4,313||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93233)||2000 SN147|| align=right|15,6|| align=right|2,712|| align=right|0,086|| align=right|2,38|| align=right|4,465||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93234)||2000 SS147|| align=right|16,0|| align=right|2,566|| align=right|0,070|| align=right|2,51|| align=right|4,111||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93235)||2000 SE148|| align=right|15,5|| align=right|2,484|| align=right|0,243|| align=right|4,65|| align=right|3,915||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93236)||2000 SR149|| align=right|15,1|| align=right|2,706|| align=right|0,221|| align=right|1,78|| align=right|4,450||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93237)||2000 SX149|| align=right|15,1|| align=right|2,399|| align=right|0,147|| align=right|2,49|| align=right|3,715||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93238)||2000 SH150|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,139|| align=right|2,10|| align=right|3,717||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93239)||2000 SO150|| align=right|14,1|| align=right|2,752|| align=right|0,217|| align=right|14,89|| align=right|4,564||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93240)||2000 SB152|| align=right|14,9|| align=right|2,520|| align=right|0,077|| align=right|14,80|| align=right|3,999||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93241)||2000 SO152|| align=right|15,2|| align=right|2,615|| align=right|0,181|| align=right|26,00|| align=right|4,229||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93242)||2000 SF153|| align=right|14,8|| align=right|2,604|| align=right|0,076|| align=right|2,63|| align=right|4,202||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93243)||2000 SA154|| align=right|15,2|| align=right|2,561|| align=right|0,214|| align=right|13,88|| align=right|4,097||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93244)||2000 SE154|| align=right|15,0|| align=right|2,546|| align=right|0,104|| align=right|1,21|| align=right|4,061||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93245)||2000 SH155|| align=right|15,3|| align=right|2,582|| align=right|0,159|| align=right|13,60|| align=right|4,148||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93246)||2000 SR156|| align=right|14,5|| align=right|2,645|| align=right|0,084|| align=right|3,95|| align=right|4,301||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93247)||2000 ST156|| align=right|14,3|| align=right|2,689|| align=right|0,051|| align=right|22,51|| align=right|4,409||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93248)||2000 SD157|| align=right|14,5|| align=right|2,550|| align=right|0,168|| align=right|13,22|| align=right|4,070||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93249)||2000 SL157|| align=right|15,3|| align=right|2,694|| align=right|0,138|| align=right|9,56|| align=right|4,422||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(93250)||2000 SP157|| align=right|15,2|| align=right|2,480|| align=right|0,154|| align=right|5,30|| align=right|3,904||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek